Radweg steht für:
 Radverkehrsanlage, allgemein: eine Anlage für Fahrradfahrer
 Radverkehrsanlage#Baulich angelegte Radwege, speziell: eine gebaute Anlage für Fahrradfahrer
 Radwanderweg, eine touristische Radroute für kürzere Fahrten
 Radfernweg, eine touristische Radroute für mehrtägige Fahrten

Radweg heißen folgende geographische Objekte:
 Radweg (Feldkirchen in Kärnten), Ortschaft der Stadt Feldkirchen in Kärnten
 Radweg (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft der Stadt Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
Radewege
Ráth-Végh